Liste over et udvalg af værker på Skagens Museum.

Lister over værker